Biologie
 Koekoek (vogel), een vogelsoort
 Koekoeken (Cuculidae), een familie van vogels
 Koekoeksvogels (Cuculiformes), een orde van vogels
 Mechelse koekoek, een kippenras
 Koekoek (kleurslag), een kleurslag bij vogels

 Geografie
 Koekoek (Bergen), een buurtschap in het Limburgse Bergen
 Koekoek (Borsele), een buurtschap in de gemeente Borsele
 Koekoek (Venlo), een verdwenen boerderij in de Nederlandse stad Venlo
 Koekoekspolder, een gedeelte van de Mastenbroekerpolder bij IJsselmuiden
 Gemaal De Koekoek, een gemaal in Willeskop sinds 1986
 De Koekoek (Noordwijk), een huis ontworpen door Henk Wegerif

 Personen
 Hendrik Koekoek, bekend als 'Boer Koekoek' (1912-1987), een Nederlands politicus
 Tom Koekoek (1988), een Nederlands voetbalscheidsrechter

 Overig
 Koekoek (bouwkunde), in de architectuur een bepaalde constructie voor licht- en/of luchttoetreding bij kelders of op daken
 Satan (zoals in "Dat haal je de koekoek")
 Koekoek (televisieprogramma), een Nederlands verborgencameraprogramma voor en door kinderen
 Koekoek (bier), een biersoort

Zie ook 
 Koekkoek (doorverwijspagina)